(« sonde solaire » en anglais) peut faire référence à :
 une sonde d'observation du Soleil (voir Liste des sondes spatiales#Soleil) ;
 Solar Probe Plus ou  (ancien nom), un observatoire solaire spatial développé par la NASA.

Sonde spatiale